Aécio, Aecio ou Aëcio est un prénom masculin. Il peut faire référence à:

 Aëcio Coelho (1925-1984), un cavalier de concours complet et pentathlonien brésilien
 Aécio Neves (né en 1960), un économiste et homme d'État brésilien